Battersby ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Battersby (1925–2018), britischer Chemiker
 Eileen Battersby (1958–2018), irische Literaturkritikerin und Schriftstellerin
 Gerard Battersby (* 1960), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Detroit
 Jim Battersby (* 1958), australischer Ruderer
 Kerry Battersby (* 1968), australische Turnerin
 Robert Battersby, kanadischer Ruderer
 Rodger Battersby (* 1957), britischer Basketballtrainer
 Sydney Battersby (1887–1974), britischer Schwimmer